Luxi Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Luxi Shi, härad, Yunnan, 
 Luxi Xian (härad i Kina, Hunan), 
 Luxi Xian (härad i Kina, Yunnan), 
 Luxi Xian (härad i Kina, Jiangxi), 

Robotskapade Kinaförgreningar